Yanesha (volk), een Indiaans volk in Peru
Yanesha (taal), de taal van dit volk